«У́трехт» () — нидерландский футбольный клуб из одноименного города. Основан 1 июля 1970 года в результате объединения клубов «»,  и «». Домашние матчи команда проводит на стадионе «», его вместимость составляет 24,5 тысяч зрителей.

В сезоне 2021/22 клуб занял 7-е место в Эредивизи — Высшем дивизионе Нидерландов. Наивысшим достижением «Утрехта» в чемпионате Нидерландов является 3-е место в сезоне 1980/81, помимо этого, клуб трижды выигрывал Кубок Нидерландов и один раз становился обладателем Суперкубка Нидерландов.

История 
«Утрехт» был основан в 1970 году в результате слияния трёх клубов из одноимённого города: ДОС, «Элинвейк» и «Велокс».
 
ДОС выиграл национальный чемпионат в 1958 году. «Утрехт» трижды выигрывал кубок Нидерландов: в 1985, 2003 и 2004 годах. В 2004 году «Утрехт» выиграл суперкубок Нидерландов, обыграв «Аякс» со счётом 4:2, причём два гола «Утрехта» были забиты в компенсированное время. «Утрехт» был первым клубом не из традиционной тройки («Аякс», «Фейеноорд» и ПСВ), кому удалось выиграть этот трофей. «Утрехт» также является единственным клубом за пределами традиционной тройки, который никогда не вылетал из высшей лиги.

На европейской арене «Утрехт» дебютировал в 1970 году в групповом раунде Кубка Интертото. Команда заняла третье место и покинула турнир. Через десять лет клуб сыграл в Кубке УЕФА. Всего «Утрехт» принимал участие в турнире 11 раз (включая Лигу Европы), но лишь дважды доходил до группового раунда. В сезоне 1985/86 клуб первый и единственный раз сыграл в Кубке кубков, но проиграл будущему победителю турнира, «Динамо Киев», с общим счётом 3:5.

Достижения 
 Чемпионат Нидерландов
 Бронзовый призёр: 1980/81
 Кубок Нидерландов
 Обладатель (3): 1984/85, 2002/03, 2003/04
 Финалист (3): 1981/82, 2001/02, 2015/16
 Суперкубок Нидерландов
 Обладатель: 2004
 Итого: 4 трофея

Основной состав

Команда 
 На сезон 2022/23.

 № 4 закреплён за Давидом Ди Томмазо.

Игроки в аренде

Тренерский штаб

Экономика 
2 апреля 2008 года было объявлено, что бывший владелец «Mammoet», Франс ван Сюмерен, купил 51 % акций «Утрехта». Это сделало «Утрехт» вторым клубом в Нидерландах после АЗ, находящимся в собственности инвесторов. С момента покупки акций клуба ван Сюмерен инвестировал в команду более 30 млн евро.
 
Совет директоров «Утрехта» позже объявил, что на деньги, полученные от продажи акций, будут построены помещения для молодёжного состава и скаутов. Совет директоров планировал, чтобы к 2013 году клуб составил конкуренцию грандам чемпионата.

Спонсоры и партнёры 
 Спонсоры:
  Zorg van de Zaak — сеть компаний в области охраны здоровья;
  Tele2 — международная телекоммуникационная компания;
  Centralpoint.nl — ИТ-компания;
  Hummel Nederland — производитель спортивной одежды;
  Amstel — пивоваренная компания;
  Henri & Herman — сеть автосалонов.

Выступления в Европе 
 Группа = Групповой этап
 1R = Первый раунд
 2R = Второй раунд

Бывшие игроки 

Футболисты «Утрехта» выступавшие за сборную Нидерландов:

 Ханс ван Брёкелен
 Мишел Ворм
 Майкл Молс
 Ян Ваутерс
 Кевин Стротман
 Дэйв ван ден Берг
 Йенс Торнстра
 Йохан де Кок
 Рикки ван Волфсвинкел
 Джон ван Лун
 Вим ван Ханегем

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль на сайте eredivisie.nl

Футбольные клубы Нидерландов
Организации Утрехта
ФК «Утрехт»